Соревнования по вольной борьбе в рамках V летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 21 по 30 июля 1971 года. Четыре сильнейших спортсмена из спартакиадного турнира и два из турнира на приз Спорткомитета СССР разыграли чемпионат страны.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — : Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1971 / Сост. Мирошников В. — : Физкультура и спорт, 1972.

Соревнования по борьбе в Москве
Июль 1971 года
1971 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1971 году